Mats (Matts) Olsson kan syfta på:

 Mats Olsson (musiker) (1929–2013) – svensk kompositör, musiker och skivbolagsman
 Mats Olsson (politiker) (född 1933) – svensk bankman samt riksdagsledamot för Socialdemokraterna 1971–1976 och 1982–1985
 Mats Olsson (journalist) (född 1949) – svensk sport- och musikjournalist
 Mats Olsson (handbollsspelare) (född 1960) – svensk handbollsmålvakt och handbollstränare
 Mats Olsson (basketspelare) (född 1978) – svensk basketspelare
 Matts Olsson (född 1988) – svensk alpin skidåkare

Se även 
 Mats Helge Olsson (född 1953) – svensk regissör, manusförfattare och filmproducent